Bagusan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Bagusan, Selopampang, by, Jawa Tengah, 
 Bagusan, Parakan, by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar